Le foramen cæcum peut correspondre à trois unités anatomiques :
 Le foramen cæcum de l'os frontal est un trou borgne creusé à la face endocrânienne de l'os frontal. Il se situe sur la ligne médiane à la jonction de la portion horizontale et verticale de l'os juste en avant du processus crista galli de l'ethmoïde et à la pointe d'une crête osseuse longitudinale. Cette dernière correspond à l'emplacement du sinus longitudinal supérieur (collecteur veineux du cortex cérébral, se dirigeant de l'avant vers l'arrière). Ce foramen est souvent imperméable mais lorsqu'il est ouvert il transmet la veine émissaire du nez au sinus longitudinal supérieur. 
 Le foramen cæcum de la moelle allongée ou trou borgne de Vicq d'Azir est une encoche marquée à la face antérieure de la moelle allongée ou bulbe cérébral, juste sous le sillon bulbo-protubérantiel et à l'aplomb du sillon médian antérieur.
 Le foramen cæcum de la langue est une dépression située au sommet du V linguale (au niveau de la papille centrale), correspond à un vestige embryonnaire de la fermeture du tractus thyréoglosse juste avant la naissance. Il s'agit également d'un trou borgne.

Anatomie de la tête et du cou